Жастар — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жастар — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Жастар (до 2018 г. — Молодёжное) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 «Жастар» — прежнее название стадиона «Жас Канат» в Актау.
 «Жастар» — название футбольного клуба «Рахат» из Астаны, являвшегося фарм-клубом «Жениса», в 2003 году.
 «Жастар» — название второй команды футбольного клуба «Акжайык» из Уральска в 2005—2007 годах.

См. также 
 «Кайрат-Жастар» — казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты, фарм-клуб команды «Кайрат».
 «Астана-Жастар» — казахстанский футбольный клуб из Астаны, фарм-клуб команды «Астана».